Andreas Rosenberger ist der Name folgender Personen:

* Andreas Rosenberger (Mediziner) (1847–1915), deutscher Chirurg
 Andreas Rosenberger (Fußballspieler) (* 1973), österreichischer Fußballspieler